Tjuvberget kan avse:
Tjuvberget, Bollnäs kommun
Tjuvberget, Sala kommun